Ел Томатиљо има више значења:

 Ел Томатиљо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Томатиљо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику